Ташкиново — название нескольких населённых пунктов:
 Ташкиново — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Ташкиново — село в Городском округе Нефтекамск Башкортостана.

См. также 
 Ташкинова
 Каскиново